Откровение:
Понятие
 Откровение — религиозно-теологическое понятие, форма проявления Бога в мире людей.

Тексты
 Откровение — священный текст в индуизме, в отличие от священных преданий.
 «Откровение» (; апокалипсис) — последняя книга Библии.
 «Откровение Иоанна Богослова» — христианский апокриф.

В культуре
 «Откровение» — музыкальный альбом группы «Маврин».
 «Откровение» — третий эпизод мультсериала «Легенда о Корре».

См. также